USS Puerto Rico — кораблі ВМС США.

 USS Puerto Rico (CB-5) — важкий крейсер типу «Аляска». Замовлений у 1940 році, але у 1943 році будівництво було скасоване.
 USNS Puerto Rico (HST-2) — швидкісний пором, збудований у 2007 році під назвою «Alakai». У 2012 році придбаний флотом, де отримав назву «USNS Puerto Rico», пізніше «HST-2». Станром на 2021 рік перебуває у строю.
 USNS Puerto Rico (T-EPF-11) — Експедиційний швидкісний транспорт класу «Спірхед». Збудований у 2019 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США